Benoit Mozin (1769-1857), compositeur français
 Charles Mozin (1806-1862), peintre,dessinateur et lithographe français :
 Théodore Mozin (1818-1850), compositeur français.